Чигаев — фамилия.
 Чигаев, Георгий Александрович (род. 1983) — украинский боксёр-любитель, Заслуженный мастер спорта, 9-кратный чемпион Украины.
 Чигаев, Максим Константинович (род. 1996) — российский шахматист, гроссмейстер (2016).